Les phalangistes, membres de la Phalange, peuvent être liés à :

la Phalange espagnole (Falange en espagnol), qui fut créée en 1933 par José Antonio Primo de Rivera, fils du dictateur Miguel Primo de Rivera. Ce parti nationaliste d'extrême-droite joua un rôle important dans la guerre civile face aux républicains, associés aux chemises bleues.

aux Phalanges libanaises du parti Al-Kataëb au Liban, qui possèdent plusieurs dénominations en français, principalement: phalanges, phalanges libanaises, Kataëb. (Kataëb signifie phalanges en arabe).